Щекоцины:

 Щекоцины — город в Польше, входит в Силезское воеводство, Заверценский повят.
 Щекоцины — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Заверценский повят, Силезское воеводство.